Roland Garros in 1983 bij de vrouwen werd voor de 76e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi door in de finale de Joegoslavische Mima Jaušovec met 6-1 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1983